Holt County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Holt County (Missouri) – okres státu Missouri
 Holt County (Nebraska) – okres státu Nebraska